Bayot peut désigner :
 les Bayot, un peuple d'Afrique de l'Ouest
 le bayot, une langue bak
 Alphonse Bayot, un académicien belge et militant wallon
 Laurent Bayot, un écrivain belge de langue française